Kokkedal Slot har flere betydninger:

 Kokkedal Slot (Nordjylland) – en nordjysk herregård i Jammerbugt Kommune
 Kokkedal Slot (Nordsjælland) – et gods og hotel i Hørsholm Kommune